В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Холл ():
 Холл — округ штата Джорджия.
 Холл — округ в штате Небраска.
 Холл — округ в штате Техас.